Grillskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grillskär, Kimitoön, Åboland, 
 Grillskär, Lovisa, Nyland,

Åland 

 Grillskär (Föglö, Åland),  (5 ha)
 Grillskär (Sottunga, Åland), 
 Grillskär (Vårdö, Åland),  (7 ha)
 Grillskär (Lemland, Åland), 
 Grillskär (söder Föglö, Åland),  (8 ha)

Se även
Grillskäret
Höga Grillskär

Robotskapade Finlandförgreningar